Козлукьой може да се отнася за:

 Козлукьой, на гръцки Кариохори, село в дем Еордея, област Западна Македония, Гърция;
 Козлукьой, на гръцки Платания, село в дем Бук, област Източна Македония и Тракия, Гърция;
 Козлукьой, на гръцки Каридия, село в дем Гюмюрджина, област Източна Македония и Тракия, Гърция.